Márkus Gábor (1922–2012) magyar származású amerikai orvos, onkológus, az MTA külső tagja
 Márkus Gábor (1949–2013) sportvezető, a Tiszaújvárosi Triatlon Nagyhét megalapítója, a Magyar Triatlon Szövetség alelnöke
 Márkus Gábor (1953) Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész
 Márkus Gábor (1991) labdarúgó